Le Championnat CFU 1988 est la sixième édition de la Coupe caribéenne des nations organisé par la CFU et la CONCACAF. La finale est jouée à la Martinique.

Tours préliminaires

Résultats connus :

Résultats connus :

Phase finale 
Jouée à la Martinique du 5 au .

(*) Match arrêté à la mi-temps en raison d'une panne de courant. Le score fut entériné.

Lien externe 
CFU Championship sur RSSSF

1988
Événement sportif international en France
Compétition de football en Martinique
Football en 1988
Sport en France en 1988
1988 aux Amériques